Gabriele Filippucci – cardinale italiano
Lucio Filippucci – fumettista italiano
Marco Filippucci – rugbista a 15 italiano